Kapaklı (Kurşunlu), een dorp in het Turkse district Kurşunlu
 Kapaklı (Kızılırmak), een dorp in het Turkse district Kızılırmak